Petu sezonu hrvatskog rukometnog prvenstva je ponovno osvojio Zagreb pod imenom Croatia banka. U prvenstvu je sudjelovalo 12 momčadi.

Ljestvica

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 178
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997, Zagreb, 1997.

Poveznice 
 1.B HRL 1995./96.
 2. HRL 1995./96.
 Hrvatski kup 1995./96.

1995-96
m-1A